Copa Conmebol 1995 var en fotbollsturnering mellan sydamerikanska klubblag, och 1995 års upplaga var den fjärde av turneringen. Alla länder i CONMEBOL, ställde upp med minst ett lag vardera. De länder som hade fler än ett lag var Argentina, Colombia och Uruguay, som hade två lag vardera; samt Brasilien med fyra lag. Detta innebar totalt 16 lag som ställdes varandra i en utslagsturnering som inleddes med åttondelsfinaler. Till slut vann Rosario Central turneringen och därmed sin första titel. Detta efter en finalseger mot Atlético Mineiro, där Rosario Central förlorade med 4-0 i första matchen, vann med 4-0 i den andra - men vann turneringen på straffar med 4-3. Därutöver besegrade de Defensor Sporting i åttondelsfinalen, Cobreloa i kvartsfinalen och Atlético Colegiales i semifinalen.

Slutspelsträd

1995 i Sydamerika
1995
Fotbollssäsongen 1995